El término Slow o slow, que en inglés quiere decir ‘lento’, puede referirse a:

 «Slow», canción de la cantante Kylie Minogue;
 Slow, DJ finlandés.

O puede ser parte de:
 Movimiento slow, corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas;
 Slow Food, movimiento internacional nacido en Italia que se contrapone a la estandarización del gusto y promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto que combina placer y conocimiento;
 Slow-start, algoritmo de control de congestión del protocolo TCP;
 Slow Fox, estilo de baile que nació en los años 1920.